De Zwitserse voetbalbeker 1999/00 (Duits: Schweizer Cup 1999/00) was de 75ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 7 augustus 1999 en eindigde met de finale op 28 mei 2000. FC Zürich won de beker voor de achtste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Finale

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1999/00
Zwitsers voetbalelftal in 1999
Zwitsers voetbalelftal in 2000

2000
Bekervoetbal 1999/00